Список лауреатов кинонаграды MTV в категории Лучшая экшн-сцена. Последний раз награда была вручена в 2005 году.

Кинонаграда MTV